Фили́п Катри́н (род. 27 октября 1942 года) — бельгийский джазовый гитарист.

Биография 
Филип Катрин родился в Лондоне в семье англичанки и бельгийца. Вырос в Брюсселе. Его дедушка играл на скрипке в Лондонском симфоническом оркестре . Катрин начал играть на гитаре в подростковом возрасте, а к семнадцати годам уже профессионально выступал на местных площадках.

Он выпустил свой дебютный альбом Stream в 1972 году. В течение следующих нескольких лет он учился в музыкальном колледже Беркли в Бостоне у Мика Гудрика и Джорджа Рассела. В 1976 году он и гитарист Ларри Кориэлл записали альбом и гастролировали как акустический дуэт. В следующем году Катрин записал альбом с Чарльзом Мингусом, который называл Филипа «Юный Джанго». В начале 1980-х Катрин гастролировал с Бенни Гудманом, затем в трио с Дидье Локвудом и Кристианом Эскуде, затем с Четом Бейкером. В течение 1990-х он записал три альбома с трубачом Томом Харреллом.

Катрин также работал с Лу Беннетом, Кенни Дрю, Декстером Гордоном, Граппелли, Карин Крог, Полом Куном и многими другими.

Дискография 
 1972 Stream (Warner Bros.)
 1974 September Man (Atlantic)
 1974 Toots Thielemans, Philip Catherine, and Friends (Keytone)
 1975 Guitars (Atlantic)
 1977 Twin-House с Ларри Кориэллом (Elektra)
 1978 Splendid с Ларри Кориэллом (Elektra)
 1979 Sleep My Love (CMP)
 1980 Babel (Elektra)
 1982 End of August (WEA)
 1983 Trio с Дидье Локвудом и Кристианом Эскуде (JMS)
 1983 Crystal Bells с Четом Бейкером
 1983 The Viking (Pablo)
 1987 Transparence (in-akustik)
 1988 September Sky
 1990 Oscar (Igloo)
 1992 Spanish Nights (Enja)
 1993 Art of the Duo (Enja)
 1996 Teenagers с Джорджем Мрацем
 1998 Guitar Groove (Dreyfus)
 2000 Blue Prince (Dreyfus)
 2000 Triangular (A Records)
 2002 Summer Night (Dreyfus)
 2007 Guitars Two (Dreyfus)
 2010 Concert in Capbreton (Dreyfus)
 2011 Plays Cole Porter (Challenge)
 2012 Cote Jardin (Challenge)
 2014 New Folks с Мартином Виндом (ACT)
 2015 The String Project Live in Brussels (ACT)
 2015 There'll Never Be Another You
 2019 La Belle Vie (Sunset)

Персоналии по алфавиту
Джазовые гитаристы
Гитаристы Бельгии
Лауреаты премии Echo Jazz